Пруно — коммуна. 

 Пруно — английский алкогольный напиток.